Баслаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Баслаки — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Баслаки — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Баслаки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Баслаки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.